Agenor — rei da mitologia grega
Agenor de Miranda Araújo Neto — cantor brasileiro mais conhecido como Cazuza
Agenor Girardi — bispo brasileiro

Desambiguações de prenomes